Магони́ды — условное название аристократического рода, находившегося у власти в Карфагене в VI—IV веках до н. э. Иногда не совсем верно называются царями. Период правления Магонидов — время наивысшего расцвета Карфагенской державы.

Характер власти Магонидов 
Политический строй Карфагена в конце VI — первой половине V века до н. э. представлял собой военную диктатуру. Первой попыткой установления такой диктатуры было неудачное выступление Малха, после которого власть захватила династия Магонидов. Характер власти Магонидов не вполне ясен. Скорее всего, их положение напоминало положение греческих тиранов. Юстин, говоря о них, употребляет термины imperator, dux, familia tanta imperatorum, из чего можно сделать, что Магониды опирались на армию, которую уже Магон сделал преимущественно наёмной. Известна латинско-новопуническая билингва, в которой термину imperator соответствует слово mnkd (может быть, корень ngd); это же слово в том же значении в форме mnkdh употребляется в ливийских надписях, куда оно пришло, видимо, из пунического языка; в форме amenukal в значении «верховный вождь» оно сохранилось в туарегском языке до настоящего времени. Возможно, этот термин карфагеняне применяли к Магонидам.

Греческие источники определяют власть Магонидов несколько иначе. Геродот рассказывает, что Гамилькар, карфагенский полководец в битве при Гимере, царствовал () над Карфагеном κατ άνδραγαθίην. Как правило, у Геродота сочетание άνήρ αγαθός, от которого происходит и άνδραγαθίη, не имеет социального звучания и, как и в надписях V века до н. э., обозначает «доблестный муж», «муж, хорошо себя проявивший». Однако в данном контексте понятие άνδραγαθίη употреблено в несколько ином смысле. Геродот пишет: «Гамилькара, бывшего по отцу карфагенянином, а по матери сиракузянином, царствовавшего в соответствии с άνδραγαθΐη над карфагенянами». Указывая на происхождение полководца, историк имел в виду, говоря о его άνδραγαΰίην, не только его личное мужество, но и знатность рода. Оговорка κοίτ' άνδραγαθίν свидетельствует, что это не наследственная власть в прямом смысле этого слова, но высшая магистратура, функций и характера которой Геродот не понял. Очевидно, на неё в принципе мог претендовать любой гражданин, обладавший άνδραγαθίη, то есть определёнными личными достоинствами в сочетании со знатностью рода.

Только о последних шести представителях династии Магонидов, о которых Юстин пишет, что «ими в то время управлялось государство карфагенян», можно с полной уверенностью утверждать, что они были самодержавными и полновластными правителями. Что же касается Магона, Гасдрубала и Гамилькара, то источники рисуют их только как полководцев, более или менее удачно командовавших карфагенской армией. Отсюда вытекает, что они вряд ли были единственными высшими магистратами города. Вероятно, Магониды лишь постепенно, опираясь на армию, захватывали в свои руки отдельные звенья управления городом. Однако об организации государственного аппарата при Магонидах источники сведений не сохранили, хотя можно предполагать, что продолжали функционировать Сенат и Совет десяти, но не представляется возможным определить их функции и характер власти.

Судя по тому, что Магониды пришли к власти в результате свержения Малха, можно предполагать, что первоначально они опирались на олигархические круги. Власть в роде Магонидов переходила от отца к сыну; такой последовательный характер их власти придавали поддержка олигархов и то обстоятельство, что в их руках была наёмная армия, которую Магониды могли направить не только против внешнего врага, но и против возможного противника внутри города. Сведения Юстина позволяют предполагать, что власть последнего поколения Магонидов была коллективной. Во второй половине V века до н. э. семейство Магонидов утратило власть, вступив в конфликт с олигархами. По-видимому, ближайшей причиной конфликта явилось чрезмерное, с точки зрения олигархов, усиление Магонидов. Усилившаяся экономически благодаря политике Магонидов карфагенская рабовладельческая олигархия (купцы, владельцы ремесленных мастерских, появившиеся в середине V века до н. э. крупные рабовладельцы) стремилась к непосредственному участию в управлении государством и добилась своей цели, создав специальный орган, ограничивавший власть полководцев, — Совет ста четырёх.

Роль в истории Карфагенской державы 
Магону и его преемникам пришлось решать сложные внешнеполитические задачи. К западу от Италии утвердились греки, угрожавшие интересам как карфагенян, так и некоторых этрусских городов. С одним из этих городов — Цере — Карфаген находился в особенно тесных экономических и культурных контактах. В середине V века до н. э. карфагеняне и церетане заключили союз, направленный против греков, обосновавшихся на Корсике. После ожесточённой битвы при Алалии (535 год до н. э.) между карфагено-этрусским и греческим флотами греки были вынуждены покинуть Корсику. Битва способствовала более чёткому размежеванию сфер интересов в центре Средиземноморья. Сардиния была включена в карфагенскую зону влияния, что было подтверждено договором Карфагена с Римом в 509 году до н. э. Однако полностью захватить Сардинию карфагеняне так и не смогли; от территории свободных сардов их владения отделяла целая система крепостей, валов и рвов.

Карфагеняне, возглавляемые правителями и полководцами из семьи Магонидов, вели упорную борьбу на всех фронтах: в Африке, Испании и на Сицилии. В Африке они подчинили все находившиеся там финикийские колонии, включая долго не желавшую войти в состав их державы более древнюю, чем Карфаген Утику, вели войну с греческой колонией Киреной, расположенной между Карфагеном и Египтом, отбили попытку спартанского царевича Дориея утвердиться к востоку от Карфагена и вытеснили греков из возникших было их городов к западу от столицы. Развернули они наступление и на местные племена. В упорной борьбе Магониды сумели их подчинить. Часть завоёванной территории была непосредственно подчинена Карфагену, образовав его сельскохозяйственную территорию — хору. Другая часть была оставлена ливийцам, но подчинена жёсткому контролю карфагенян, и ливийцы должны были платить своим господам тяжёлые подати и служить в их армии. Тяжёлое карфагенское иго не раз вызывало мощные восстания ливийцев.

Магониды предприняли попытки утвердиться и на атлантическом побережье Африки и Европы. С этой целью в первой половине V века до н. э. были предприняты две экспедиции: одна — в южном направлении под руководством Ганнона, другая — в северном во главе с Гимильконом.

Генеалогия 

По рассказу Юстина известны три поколения семьи Магонидов, причём внуки Магона правили совместно. Согласно же Геродоту, отца Гамилькара I звали не Магон, а Ганнон. Иногда с сыновьями Гамилькара I Гимильконом и Ганноном отождествляют одноимённых карфагенских путешественников, чьи плавания состоялись примерно в то же время (Ганнон-мореплаватель назван в греческой версии «Перипла Ганнона» «царём карфагенян»). Генеалогия Магона II и Магона III, которых часто тоже рассматривают как членов рода Магонидов, не установлена.

Примечания

Литература